Тед Бьорк (; родился 14 декабря 1980 года в , Швеция) — шведский автогонщик.
 Победитель FIA SC 2001 года в классе SR2.
 Победитель SwTCC 2006 года.
 Чемпион мира в классе WTCC 2017

Спортивная карьера 
Тед начал свою гоночную карьеру в середине 1990-х с картинговых соревнований.

В 1998 году он переходит в большой автоспорт: два года проходят в североевропейских сериях на машинах класса Формула-3, в 1999 году Тед становится сильнейшим пилотом севера континента в этом классе.

Найти финансирования на переход в более сильные европейские формулические чемпионаты, и в 2000 году Бьорк гоняется в гоночной школе Скипа Барбера в США.

Финансирования по прежнему не хватает, и, вернувшись в Европу, швед в основном гоняется в кузовных сериях. В 2001 году он участвует в национальном чемпионате в классе GTR (выступая на Porsche 911 он одерживает 4 победы и занимает третье место в личном зачёте), а также в чемпионате FIA среди спортивных машин (чемпионский титул в своём классе при 4 победах в гонках). Также проходят первые старты в национальном туринге.

В 2002 году Бьорк предпринимает одну из последних попыток поучаствовать в «формулической» серии: подписав контракт с прошлогодним чемпионом МЧ Ф3000, Тед проводит в серии 4 гонки, и в трёх из них он близок к попаданию в очки, но в итоге швед так и не зарабатывает зачётных баллов (его партнёр в эти же сроки набирает 1 зачётный балл). Финансирования чтобы продолжить выступления в серии не нашлось.

В этом же году швед дебютирует в 24 часах Ле-Мана, выступая в старшем классе LMP900 в составе одного из экипажей Courage Compétition. Сменяя за рулём Дидье Котта и Бориса Деришбура он привёл свою машину на 15-е место в общем зачёте.

C 2003 года Тед большую часть гонок проводит в рамках национального туринга. За это время проведено более восьми десятков гонок, одержаны 11 побед. В 2005-06 и 2009 годах швед до последних гонок борется за титул, но лишь раз его завоёвывает.

Параллельно с этим он периодически стартовал в разнообразных сериях, но нигде подолгу не задержался. Перед началом сезона-2012 Тед принял предложение Polestar Racing, став её пилотом в новообразованной шведской туринговой серии TTA – Racing Elite League. В своей третьей гонке Бьорк одерживает первую победу.

WTCC 

В туринговом чемпионате мира дебютировал в 2012, но провёл только 1 этап. На постоянной основе в данной серии стал выступать в 2016, а в Китае даже одержал первую победу.

В сезоне-2017 стал чемпионом.

Статистика результатов в моторных видах спорта

Сводная таблица

Ссылки 

 Профиль на официальном статистическом сайте ФИА 
 Официальный сайт 
 

Картингисты
Автогонщики Швеции
Пилоты Шведской Формулы-3
Пилоты Формулы-Рено V6 Еврокубок
Пилоты Международной Формулы-3000
Пилоты чемпионата Швеции среди легковых автомобилей
Пилоты DTM из Швеции
Пилоты Европейской серии Ле-Ман
Пилоты 24 часов Ле-Мана из Швеции
Пилоты Polestar Racing
Пилоты WTCC из Швеции